Die Premjer-Liha 2018/19 () war die 28. Spielzeit der höchsten ukrainischen Liga im Fußball und die elfte Auflage unter diesem Namen (vorher: Wyschtscha Liha, dt. Oberste Liga). Am Wettbewerb nahmen zwölf Mannschaften teil.

Der Titelverteidiger war, wie schon im Vorjahr, Schachtar Donezk, der seinen Titel erneut verteidigen konnte.

Modus 
Nach einer ersten Saisonphase mit Hin- und Rückspielen, an der alle zwölf Mannschaften beteiligt waren (insgesamt 22 Spiele), spielten die ersten sechs Mannschaften der Tabelle in einer Meisterschaftsgruppe um den Titel, während die restlichen sechs Teams in einer Relegationsgruppe gegen den Abstieg kämpften.

Mannschaften

Hauptrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterrunde

Abstiegsrunde

Relegations-Play-offs

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabellen er-football.info
 rsssf.com

Einzelnachweise 

2018 19
Fußballsaison 2018/19